Plaça dels Països Catalans a Alcanar
 Plaça dels Països Catalans a Alcoletge
 Plaça dels Països Catalans a Badalona
 Plaça dels Països Catalans a Banyoles
 Plaça dels Països Catalans a Barcelona
 Plaça dels Països Catalans a Besalú
 Plaça dels Països Catalans a Blanes
 Plaça dels Països Catalans a Calafell
 Plaça dels Països Catalans a Cervelló
 Plaça dels Països Catalans a Corbera de Llobregat
 Plaça dels Països Catalans a Girona
 Plaça dels Països Catalans a Guissona
 Plaça dels Països Catalans a Fontcoberta
 Plaça dels Països Catalans a Igualada
 Plaça dels Països Catalans a Lleida
 Plaça dels Països Catalans a Llinars del Vallès
 Plaça dels Països Catalans a Martorell
 Plaça dels Països Catalans a les Masies de Voltregà
 Plaça dels Països Catalans a Molins de Rei
 Plaça dels Països Catalans a Mollerussa
 Plaça dels Països Catalans a Montornès del Vallès
 Plaça dels Països Catalans a Palafrugell
 Plaça dels Països Catalans a Premià de Mar
 Plaça dels Països Catalans a Reus
 Plaça dels Països Catalans a Salt
 Plaça dels Països Catalans a Sant Vicenç dels Horts
 Plaça dels Països Catalans a Terrassa
 Plaça dels Països Catalans a Torelló
 Plaça dels Països Catalans a Vilafranca del Penedès
 Plaça dels Països Catalans a Vilallonga de Ter
 Plaça dels Països Catalans a Vilanova del Vallès
 Plaça dels Països Catalans a Vila-seca
 Plaça dels Països Catalans a Vilobí d'Onyar